2K (ранее 2K Games) — дистрибьютор и издатель интерактивных игр, развлекательного программного обеспечения. 2K является дочерней компанией Take-Two Interactive, которая также владеет Rockstar Games и Private Division. Она была создана 25 января 2005 года, после того как Take-Two приобрела разработчика Visual Concepts и её дочернюю фирму Kush Games у Sega за 24 миллиона долларов.

Название издательства происходит от серии спортивных игр компании Visual Concepts, которые, как правило, имели в названии 2K и первоначально выпускались только для Dreamcast. Штаб-квартира 2K расположена в Новато, Калифорния. Компания активно развивается, и предлагает свою продукцию как внутри страны, так и за её пределами.

2K были номинированы Премией Британской Академии в области видеоигр за Borderlands 2.

Студии 2K

Бывшие/закрытые

Изданные игры

Примечания 

Take-Two Interactive
Производители компьютерных игр США
Появились в 2005 году в США
Дочерние компании и подразделения Take-Two Interactive
Производители компьютерных игр по алфавиту